Gray House ist der Name folgender Gebäude:

in Schottland:
 Gray House (Dundee)

in den Vereinigten Staaten:

 Gray House (Crosby, Arkansas), NRHP-ID 91001334
 Gray House (Shelbyville, Kentucky), NRHP-ID 88002913